Грумман F8F «Бэркэт» () — американский палубный истребитель периода Второй мировой войны. Создан в 1943—1944 годах фирмой Grumman по заказу ВМС США на лёгкий палубный истребитель для действия на малых и средних высотах, предназначенный для замены устаревавшего истребителя F6F «Хелкэт», также разработанного Grumman. Серийное производство F8F велось с начала 1945 по начало 1948 года, всего было выпущено 1014 самолётов. В войска самолёты этого типа начали поступать в мае 1945 года, однако в боевых действиях Второй мировой войны участия так и не приняли. F8F был одним из основных палубных истребителей ВМС США и Корпуса морской пехоты США в первые послевоенные годы, но с появлением в конце 1940-х годов палубных реактивных истребителей, F8F вскоре были полностью заменены ими и сняты с вооружения США в 1955 году, так и не приняв участие в боях. По мере снятия с вооружения, F8F поставлялись французским ВВС, использовавшим их в ходе Индокитайской войны и Тайским ВВС, некоторое их количество также попало от французов к ВВС Южного Вьетнама, где F8F эксплуатировались вплоть до начала 1960-х годов.

Тактико-технические характеристики

Технические характеристики F8F-1 (F8F-2) 
 Экипаж: 1 пилот
 Длина: 8,61 м
 Размах крыла: 10,92 м
 Высота: 4,21 м
 Площадь крыла: 22,67 м²
 Масса пустого: 3207 кг
 Масса снаряжённого: 4354 (4627) кг
 Максимальная взлётная масса: 5873 (6105) кг
 Двигатель: 1 × радиальный 18-цилиндровый Pratt & Whitney R2800-34W
 Мощность: 2100 (2250) л. с.

Лётные характеристики 

 Максимальная скорость: 680 (730) км/ч на 6000 м
 Практическая дальность: 2950 км
 Практический потолок: 11 800 (12 436) м
 Скороподъёмность: 23,2 м/с на уровне моря

Вооружение 
 4 × 12,7-мм пулемёты Browning M2,M3 в корне крыла, на самолётах поздних серий заменены 4 × 20-мм пушками AN/M3
 4 × 127-мм ракеты HVAR или 2 × 298-мм ракеты Tiny Tim или 2 бомбы по 1000 фнт на внешних подвесках или 1 бомба 752кг

Операторы

Интересный факт 
 Предыдущий рекорд скорости, установленный в 1939 г. на самолёте Ме.209, продержался 30 лет и был перекрыт лишь в 1969 году на модифицированном F8F.
 21 августа 1989 г. Лайл Шелтон на самолёте Рэр Бэр (Rare bear) — модифицированный вариант модели Грумман F8F «Бэркэт» — установил рекорд скорости для этого класса летательных аппаратов, утверждённый Международной авиационной федерацией (ФАИ). Он пролетел дистанцию 3 км в районе Лас-Вегаса, шт. Невада, США, со скоростью 850,24 км/ч.

Примечания

Литература 
 

Истребители Второй мировой войны
Самолёты Grumman
Самолёты палубного базирования
Истребители США